

Acronimi
 World Innovation Summit for Education, WISE-Qatar
 Wide-field Infrared Survey Explorer

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wise  – township della Contea di Isabella, Michigan
 Wise  – città della Contea di Wise, Virginia

Persone 
 Wise  – disc jockey statunitense, membro degli Stetsasonic
 Dennis Wise  – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Evans Wise  – calciatore trinidadiano
 Greg Wise  – attore britannico
 Henry A. Wise  – politico statunitense
 Kirk Wise  – regista statunitense
 Ray Wise  – attore e doppiatore statunitense
 Robert Wise  – regista, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Willie Wise  – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Henry Wise